L'ère Jianshi (32 av. J.-C. - 28 av. J.-C.) est la première ère chinoise de l'empereur Chengdi de la dynastie Han.
 Le Xian de Jianshi est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en République populaire de Chine ;
 La ville de Jianshi est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine.